Příjmení Jönsson nosí více významných osobností:

 Emil Jönsson (* 1985) – švédský běžec na lyžích
 Jörgen Jönsson (* 1972) – švédský profesionální hokejista, útočník
 Kenny Jönsson (* 1974) – švédský profesionální hokejista, obránce

Externí odkazy